Чемпионат Испании по баскетболу в сезоне 2009/2010 стал 27-м розыгрышем АБК Лиги. В турнире приняли участие 18 клубов. Чемпионат был разбит на регулярный чемпионат и стадию плей-офф. Победителем регулярного чемпионата стал клуб «Барселона», а в плей-офф победу праздновала «Баскония».

Регламент 
18 команд играли двухкруговой турнир регулярного чемпионата. За победу назначалось два очка, за поражение — одно. В случае ничейного результата игрались овертаймы до выявления победителя. По результатам регулярного чемпионата 8 лучших команд попадали в плей-офф. Четвертьфиналы стадии плей-офф игрались до двух побед по системе 1-1-1. Полуфиналы и финал плей-офф игрались до трёх побед по системе 2-2-1.

Регулярный чемпионат

Итоговое положение

Результаты игр

Плей-офф 

Серии четвертьфиналов проходят до двух побед, полуфиналов и финал до трех

Четвертьфинал

Барселона vs. Гран Канария

Валенсия vs. Уникаха

Баскония vs. Эстудиантес

Реал vs. Кахасоль

Полуфинал

Барселона vs. Уникаха

Баскония vs. Реал

Финал

Награды

Персональные награды 
 Самым ценным игроком чемпионата был признан Тьяго Сплиттер из «Басконии»
 Открытием чемпионата был назван игрок «Гранады» Ричард Хендрикс
 Лучшим тренером был назван Хавьер Паскуаль, возглавлявший «Барселону».

Сборная всех звёзд

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте АБК лиги 

2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе
Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам